Вялово — название населённых пунктов в России:

 Вялово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Вялово — деревня в Парабельском районе Томской области.

См. также 
 Вялов